Alain Gillot peut désigner :

 Alain Gillot (1927-), homme politique et architecte français ;
 Alain Gillot-Pétré (1950-1999), journaliste et présentateur météo français.
 Alain Gillot(1970 ? -), scénariste, romancier français.